Itacarambi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itacarambi (ort), Minas Gerais, 
 Itacarambi (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar